Medicine Lake kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Medicine Lake (Minnesota)
Medicine Lake (Montana)